Denumirea de Raianovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Raianovți, un sat în comuna Dragoman, regiunea Sofia;
 Raianovți, un sat în comuna Belogradcik, regiunea Vidin.